Васи́лий Зино́вьев:
 
 
 
 Зиновьев, Василий Павлович (род. 1949) — российский историк, профессор Томского университета.